More Than He Bargained For – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 More Than He Bargained For – film del 1919 diretto da Arthur Rooke